Gaio Bruttio Presente (console 139) console nel 118/119 e nel 139 d.C.
Gaio Bruttio Presente – console 153
Gaio Bruttio Presente – console 217
Gaio Bruttio Presente – console 246